A Brazuca foi um grupo musical brasileiro do final da década de 1960 que  participou no ano de 1969 do IV Festival Internacional da Canção, quando classificou a canção "Juliana" em 2º lugar no evento.

Discografia
(1969) Antonio Adolfo e A Brazuca • EMI-Odeon • LP
(1970) Antonio Adolfo e A Brazuca 2 • EMI-Odeon • LP

Bandas do Brasil